Naram-Sin d'Accàdia, rei d'Accàdia vers 2190 – 2154 aC.
 Naram-Sin d'Assíria, rei d'Assíria vers 1850/1840 aC.
 Naram-Sin d'Eshnunna rei de Waram (Eshunna) vers 1830/1810 aC.